Дискография ирано-шведского певца и продюсера азербайджанского происхождения Arash состоит из 3 студийных альбома, 28 синглов и 30 видеоклипов.

Дебютный альбом Араша под названием Arash вышел в свет 1 февраля 2005 г., позже который получил трижды платиновый статус в России, где было распродано 60 000 экземпляров. Альбом также получил золотой статус в Словакии, Германии и Греции. Сингл "Chori Chori" был сильно популярен в России, Украине, Финляндии, Германии и Польше.

Альбомы

Студийные альбомы

Ремикс-альбомы

Сборники

Синглы

Примечания 

Араш
Араш
Араш